Skår kan avse:

 Skår, Ale kommun – en småort och by i Ale kommun.
 Skårs naturreservat - ett naturreservat i Ale kommun.
 Skår, Alingsås kommun – en småort i Alingsås kommun.
 Skår, Göteborg – en stadsdel i Göteborg.
 Skår, Kungsbacka kommun – en småort i Kungsbacka kommun.
Skår södra - södra delen av småorten ovan, som klassades som egen småort 2020
 Skår, Uddevalla kommun – färjeläge vid Gullmarsfjorden för Gullmarsleden.